Полярные области Луны расположены в районах полюсов естественного спутника Земли:
 Северный полюс Луны — в северном полярном регионе Луны индийская АМС обнаружила с помощью радара запасы льда; там пока не садился ни один земной аппарат;
 Южный полюс Луны — вызывает у учёных особый интерес из-за наличия на нём постоянно затенённых областей, содержащих лёд. Область, остающаяся в тени на Южном полюсе Луны, гораздо больше, чем на Северном.